Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej – Cmentarz w Bielsku – części Bielska-Białej
 Cmentarz żydowski w Bielsku – cmentarz w Bielsku w województwie mazowieckim